Филипп Игоревич Войтехович (; 26 марта 1990, Речица, БССР, СССР) — белорусский футболист, вратарь шведского «Вернаму». Выступал за молодёжную сборную Белоруссии.

Карьера 
Карьера Войтеховича начиналась в минском «МТЗ-РИПО». В 2008 году молодой голкипер был арендован клубом «Полоцк», выступавшем в Первой лиге Белоруссии. Здесь вратарь провёл 12 матчей в рамках регулярного турнира. Отыграв первый круг чемпионата, Войтехович вернулся обратно и стал тренироваться с дублирующим составом МТЗ-РИПО. В декабре 2008 года белорус был на просмотре в чешском «Банике». Он получил возможность проявить себя в главном чемпионате страны лишь в сезоне 2010: белорусский футболист отыграл два матча в Высшей лиге Белоруссии. Однако в феврале 2011 года Войтехович принял решение покинуть команду. 3 февраля он подписал контракт со шведским клубом «Фрей», выступающем в третьем по силе дивизионе страны.

В сентябре 2013 года перешёл в «Ведрич-97». Дебютировал за клуб 12 октября 2013 года против «Городеи». Стал игроком основного состава. 

В феврале 2014 года стал игроком шведского клуба «АФК Юнайтед». Дебютировал за клуб 15 июня 2014 года против «Шеллефтео».

В марте 2016 года проходил просмотр в финском «ВПС». Однако позже стало известно, что клуб не намерен заключать с белорусским вратарём контракт. Так в этом же марте стал игроком шведского «Умео». Дебютировал за клуб 16 апреля 2016 года против «Карлстад Юнайтед». 

Также был игроком таких клубов как «Тролльхеттан» и «Вернаму».

В январе 2018 года перешёл в «Васалунд».

В марте 2019 года вернулся в «Вернаму». Первый матч в чемпионате сыграл 7 апреля 2019 года против «Оскарсхамна». Белорусский вратарь закрепился в основном составе команды. В 2021 выступал в Суперэттане, втором дивизионе шведского футбола. Дебют игрока в Суперэттане состоялся 1 мая 2021 года против «Фалькенберга». По тогу сезона 2021 стал победителем лиги, получив путёвку в Аллсвенскан, высший дивизион шведского футбола. В декабре 2021 года был признан лучшим  вратарем года во втором дивизионе Швеции. Дебютировал в чемпионате 3 апреля 2022 года против «Гётеборга». 11 апреля 2022 года против «Сириуса» отстоял свой первый «сухарь» в Аллсвенскане.

Международная карьера 
Филипп Войтехович с 2007 года привлекался к играм юношеских сборных Белоруссии (до 17, до 18 и до 19 лет). В том же году он поехал на юношеский Чемпионат Европы по футболу; первым матчем на данном турнире для него стала игра с турками, в которой белорусы победили 1:0. Первый вызов в молодёжную сборную вратарь получил в 2010 году. В 2011 году Войтехович защищал ворота национальной сборной в отборочных играх к чемпионату Европы среди молодёжных команд-2013.

Достижения 
 «Вернаму»
 Победитель Первого Дивизиона: 2020
 Победитель Суперэттана: 2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте ru.uefa.com
 Профиль игрока на сайте championat.com

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Партизан» Минск
Игроки ФК «Партизан-2»
Игроки ФК «Полоцк»
Игроки ФК «Фрей»
Игроки ФК «АФК Эскильстуна»
Игроки ФК «Умео»
Игроки ФК «Тролльхеттан»
Игроки ФК «Васалундс»
Игроки ФК «Вернаму»